Појам Битка код Картагине може да се односи на:

 Опсада Картагине - Трећи пунски рат
 Битка код Картагине (238) - Година шест царева
 Битка код Картагине (533) - или Битка код Ад Децимума, део Вандалског рата
 Битка код Картагине (698) - Византијско-арапски ратови
 Битка код Картахене де Индијас - Рат за Џенкинсово уво
 Битка код Картагине (1861) - Амерички грађански рат